Annette Bening, Amerikaanse actrice
 Alexander Bening, Brugs schilder
 Livina Teerlink-Bening, miniaturiste in de 16de eeuw
 Simon Bening, Brugs schilder  en miniaturist